Catalina Bélgica de Orange-Nassau (Amberes, 31 de julio de 1578-Hanau, 12 de abril de 1648) fue condesa de Hanau-Münzenberg por matrimonio con el conde Felipe Luis II de Hanau-Münzenberg, y regente del condado desde 1612 hasta 1626. Era la tercera hija de Guillermo el Taciturno, príncipe de Orange, y de su tercera esposa, Carlota de Borbón.

Biografía 
Catalina Bélgica nació en Amberes. Después del asesinato de su padre en 1584, su tía Catalina de Nassau-Dillenburg se la llevó consigo a Arnstadt, mientras que la mayoría de sus hermanas fueron criadas por Luisa de Coligny, la cuarta y última esposa de Guillermo de Orange. Su hermana mayor, Luisa Juliana, criticaría la educación luterana de Catalina Bélgica.

Contrajo matrimonio con el conde Felipe Luis II de Hanau-Münzenberg el 23 de octubre de 1596 en Dillenburg. El banquete de bodas duró hasta el 3 de noviembre ese mismo año. Tuvieron diez hijos. La condesa se convertiría en regente de su hijo, Felipe Mauricio, después de la muerte de su marido en 1612. Cuando el emperador Fernando II de Habsburgo solicitó pasaje a través de Hanau, Catalina Bélgica le negó la entrada a la ciudad. Sus territorios fueron arrasados por las tropas imperiales en 1621. 

En 1626, su hijo fue declarado mayor de edad y asumió el control del condado.

Catalina Bélgica falleció el 12 de abril de 1648, a los 69 años, en La Haya.

Descendencia 
Catalina Bélgica y Felipe Luis tuvieron diez hijos:

 Carlota Luisa (Hanau, 10 de agosto de 1597-Kassel, 15 de julio de 1649), nunca se casó.
 Hija (29 de julio de 1598-9 de agosto de 1598), falleció sin ser bautizada.
 Felipe Ulrico (2 de enero de 1601-Steinau, 7 de abril de 1604).
 Amalia Isabel (Hanau, 29 de enero de 1602-Kassel, 8 de agosto de 1651), desposó a Guillermo V de Hesse-Kassel.
 Catalina Juliana (17 de marzo de 1604-Steinau, 28 de diciembre de 1668), se casó en primeras nupcias el 11 de septiembre de 1631 con el conde Alberto Otón II de Solms-Laubach, Rödelheim y Assenheim; y el 31 de marzo de 1642 con Moritz Cristián von Wied-Runkel.
 Felipe Mauricio (Hanau, 25 de agosto de 1605-ibidem, 3 de agosto de 1638), sucedió a su padre como conde de Hanau-Münzenberg. Fue enterrado en la Marienkirche, en Hanau.
 Guillermo Reinhard (20 de septiembre de 1607-Aquisgrán, 5 de septiembre de 1630), enterrado en la Marienkirche en Hanau.
 Enrique Luis (7 de mayo de 1609-21 de julio de 1632), murió durante el sitio de Maastricht.
 Federico Luis (27 de julio de 1610-París, 4 de octubre de 1628), fue enterrado en la tumba familiar del duque de Bouillon en Sedán.
 Jacobo Juan (28 de julio de 1612-Saverne, 9 de junio de 1636), fue enterrado en la Iglesia de San Nicolás en Estrasburgo.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 Kloek, Els (2013). 1001 Vrouwen uit de Nederlandse Geschiedenis. Vantilt. (en neerlandés)

Casa de Orange-Nassau
Mujeres gobernantes del siglo XVII